

Patronyme 
Le nom de McCann est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1896-1978), militaire américain.
  (1930-2015), commentateur radio sportif canadien.
 Anna Marguerite McCann (1933-2017), archéologue et historienne de l'art américaine.
 Bill McCann (1892-1957), militaire australien.
 Bob McCann (1965-), joueur de basket-ball américain.
 Brigitte McCann (19?-), journaliste québécoise.
 Charles McCann (1899-1980), zoologiste et botaniste britannique.
 Chuck McCann (1934-2018), acteur, réalisateur et producteur américain.
 Colum McCann (1965-), écrivain irlandais.
 Danielle McCann (v. 1953-), femme politique québécoise.
 David McCann (1973-), cycliste irlandais.
 Donal McCann (1943-1999), acteur irlandais.
 Elgin McCann (1946-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Frances McCann (1903-1936), actrice du cinéma Muet américain, sous le pseudonyme d'Iris Stuart.
 Jim McCann (1944-2015), chanteur et musicien folk irlandais, membre des Dubliners.
 Jim McCann (1974-), scénariste américain de bande dessinée.
 Joe McCann (1947-1972), volontaire républicain irlandais.
 Kerryn McCann (1967-2008), athlète australienne, spécialiste des courses de fond.
 Les McCann (1935-), pianiste américain de jazz.
 Madeleine McCann (2003-), enfant britannique disparue le  au Portugal.
 Martin McCann (1983-), acteur britannique.
 Michael McCann (1976-), compositeur canadien.
 Neil McCann (1974-), footballeur écossais.
 Robert McCann, mathématicien canadien.
 Rory McCann (1969-), acteur britannique.
 Sean McCann (1935-2019), acteur canadien.

Divers 
 Austin McCann, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives.
 , d'après .
 , agence de communication américaine.

Homonymie de patronyme